Nabû-šuma-ukīn oder Nabû-šuma-ukîn ist der Name folgender Personen:

 Nabû-šuma-ukīn I., babylonischer König um 898 v. Chr.
 Nabû-šuma-ukīn II., babylonischer König 731 v. Chr.
 Nabû-šuma-ukîn († 560 v. Chr.), babylonischer König von 561 bis 560 v. Chr., siehe Amēl-Marduk